Raven Klaasen e Ben McLachlan erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nick Kyrgios e Jack Sock hanno battuto Ivan Dodig e Austin Krajicek con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (primo turno)

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (primo turno) 
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (finale)

Wildcard 

  Alex de Minaur /  Frances Tiafoe (semifinale, ritirati)

  Denis Kudla /  Denis Shapovalov (primo turno)

Qualificati 

  Emil Ruusuvuori /  Luke Saville (primo turno)

Ranking protetto 

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Alex Lawson (ultimo turno)

  Emil Ruusuvuori /  Luke Saville (qualificati)

Qualificati 
  Emil Ruusuvuori /  Luke Saville

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2022